

Astronomia 
 11384 Sartre – asteroide della fascia principale

Persone 
 Arlette Elkaïm-Sartre – filosofa francese, figlia adottiva di Jean-Paul Sartre
 Charlotte Sartre – attrice pornografica statunitense
 Jean-Paul Sartre – filosofo francese
 Maurice Sartre – storico francese
 Romain Sartre – calciatore francese

Trasporti 
 SARTRE – sigla di Safe Road Trains for the Environment, progetto per la sicurezza stradale